Cryptotendipes är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Beck 1969. Cryptotendipes ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Cryptotendipes